Filosofia de l'absurd: concepció filosòfica que considera que el sentit de la vida no existeix 
 Literatura de l'absurd: moviment literari que plasma la filosofia homònima
 Teatre de l'absurd: moviment teatral que es basa en l'humor i el sense sentit per tractar críticament temes 
 Humor absurd: humor que es basa en els fets il·lògics per generar situacions de sorpresa 
 Reducció a l'absurd: tipus de raonament lògic